Karangwuluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangwuluh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,89), 
 Desa Karangwuluh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar